Sokrates ist der Name folgender Personen:

 Sokrates (* 469 v. Chr.; † 399 v. Chr.), bedeutender griechischer Philosoph
 Sokrates der Jüngere (* um 425 v. Chr.; † um 364 v. Chr.), griechischer Philosoph und Mathematiker
 Sokrates (Sohn des Sathon), makedonischer Reitergeneral und Gefährte (hetairos) Alexanders des Großen im 4. vorchristlichen Jahrhundert
 Sokrates Scholastikos (* um 380; † um 440), spätantiker Kirchenhistoriker
 Sokrates von Rhodos, griechischer Historiker des 1. Jahrhunderts v. Chr.

Sokrates steht für:
 Sokrates (Bunker), ein Großbunker der Leitzentrale der 2. Jagd-Division im Zweiten Weltkrieg in Stade, siehe 
Sokrates (Spielkonsole), eine Spielkonsole von VTech von 1988
 Sokrates (Roman), ein historischer Roman des tschechischen Schriftstellerpaares Miroslava Tomanová und Josef Toman
 Sokrates-Programm, ein Aktionsprogramm der Europäischen Union
 (5450) Sokrates, ein Hauptgürtelasteroid
 Socrates (Film), ein Film von Alexandre Moratto aus dem Jahr 2018

Socrates steht für:
 Socrates, eine griechische Progressive-Rock-Band 
 Socrates (Schachprogramm), ein Schachprogramm
 Satellite Orbital Conjunction Reports Assessing Threatening Encounters in Space, siehe Satellitenkollision am 10. Februar 2009
 das Projekt FP7-SOCRATES (Self-Optimisation and Self-Configuration in Wireless Networks)
 Socrates (Zeitschrift), Sportmagazin

Sócrates ist der Name folgender Personen:
 Sócrates (Fußballspieler) (Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira; 1954–2011), brasilianischer Fußballspieler
 Sócrates Brito (* 1992), dominikanischer Baseballspieler 
 José Sócrates (* 1957), portugiesischer Politiker

Sokratis ist der Vor- bzw. Künstlername von:
 Sokratis (Sokratis Papastathopoulos; * 1988), griechischer Fußballspieler
 Sokratis Boudouris (* 1977), griechischer Fußballspieler
 Sokratis Fytanidis (* 1984), griechischer Fußballspieler
 Sokratis Kokkalis (* 1939), griechischer Unternehmer
 Sokratis Lagoudakis (1861–1944), griechischer Athlet
 Sokratis Malamas (* 1957), griechischer Sänger und Songwriter
 Sokratis Sinopoulos (* 1974), Lyraspieler und Komponist
 Sokratis Skartsis (* 1936), griechischer Poet